Olsberg (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Olsberg (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau